Esta foi a primeira edição da Liga de Desenvolvimento de Basquete, campeonato sub-21 de basquetebol masculino.

O torneio foi disputado em três fases, tendo sido as duas primeiras disputadas em São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, e o Quadrangular Final no Rio de Janeiro, no ginásio do Tijuca Tênis Clube. O torneio foi disputado por todas as equipes participantes do NBB na temporada 2011-2012. Na primeira fase, as equipes foram divididas em 2 grupos, com os três primeiros colocados de cada grupo avançando para a fase seguinte, o Hexagonal Semi-Final que viria a definir os quatro finalistas. O campeão seria definido no confronto entre estas equipes no Quadrangular Final.

GRUPO A

Classificação 

 * Saldo de pontos nos confrontos entre os times que terminaram empatados

Quinteto Ideal

GRUPO B

Classificação 

 * Saldo de pontos nos confrontos entre os times que terminaram empatados

Quinteto Ideal

HEXAGONAL SEMI-FINAL

Classificação 

 * Saldo de pontos nos confrontos entre os times que terminaram empatados

QUADRANGULAR FINAL

Classificação

Ver também 
 Novo Basquete Brasil de 2010–11

Ligações externas
Site oficial da Liga Nacional

2011
2011 no basquetebol
Esporte no Brasil em 2011